Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Біллі Джин Кінг.

Кінг потім виграла титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг Коулі з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (півфінал)
  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Біллі Джин Кінг (переможниця)
  Івонн Гулагонг Коулі (фінал)
  Маргарет Корт (півфінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)
  Керрі Рід (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір